Lunoprionella symmetrica är en ringmaskart som beskrevs av Alfred Eisenack 1975. Lunoprionella symmetrica ingår i släktet Lunoprionella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
symmetrica